Kamui (mitologia), esseri divini o spirituali della mitologia ainu
Kamui Shiro, personaggio protagonista del manga X delle CLAMP e dell'omonimo film d'animazione diretto da Rintarō
Kamui Gaiden, manga di Sampei Shirato
Kamui Gaiden, film del 2009 tratto dal manga
L'invincibile Ninja Kamui, anime del 1969 dello studio Eiken
Kamui, tecnica fittizia dello Sharingan ipnotico di Obito Uchiha nella serie anime e manga Naruto, scritto e disegnato dal mangaka Masashi Kishimoto